

Норт-Коллінс — місто, штат Нью-Йорк
 Норт-Коллінс — селище, штат Нью-Йорк